Reloj de flores puede referirse a:

 El Reloj de Flores ubicado en la ciudad de Viña del Mar, Chile.
 El Reloj de flores ubicado en la Ciudad de Guatemala, Guatemala.
 El Reloj de Flores ubicado en el Parque García Sanabria de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, España.
 El Reloj de Flores ubicado en el Timisoara, Rumania.